James Mullins ist der Name folgender Personen:

* James Mullins (Mörder) (1801/1802–1860), US-amerikanischer Mörder 
 James Mullins (Politiker) (1807–1873), US-amerikanischer Politiker
 James Mullins (Biologe), US-amerikanischer Virologe und Mikrobiologe 
 James P. Mullins (* 1928), US-amerikanischer General